Bundestagswahlkreis 126 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Borken II (ab 2013)
 Bundestagswahlkreis Bottrop – Recklinghausen III (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Werra-Meißner (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Waldeck (1949 bis 1976)